Городницкий — фамилия, известные носители

 Городницкий, Александр Моисеевич (род. 1933) — советский и российский учёный-геофизик, поэт и бард.
 Городницкий, Саша (1904/5—1986) — американский пианист и музыкальный педагог.

См. также 
 Городецкий